

Archeologia 
 Graffiti – disegni o iscrizioni incisi con appositi strumenti su pietra, metallo, intonaco e simili

Aziende 
 Graffiti – vecchio nome della  Milestone S.r.l., produttrice italiana di videogiochi

Cultura 
 Graffitismo – fenomeno sociale e culturale manifestato con immagini e firme disegnate sui muri urbani

Musica 
 Graffiti – album di Tony Renis del 1974
 Graffiti – album dei Tokyo del 1998
 Graffiti – album di Chris Brown del 2009
 Graffiti – singolo dei Maxïmo Park del 2005
 Graffiti – singolo di Gackt del 2011
 Graffiti – singolo dei Chvrches del 2018

Tecnologia 
 Graffiti – tecnica di scrittura o inserimento dati su schermo touch-screen, sviluppato per i palmari della Palm OS